Верхняя Корба — река в России, протекает по Каргопольскому району Архангельской области и Пудожскому району Карелии. Берёт начало в Левусозере. Течёт с юго-востока на северо-запад. Впадает в реку Корбу. Длина реки составляет 10 км.

Правый приток — Пельма (из Пялозера).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водла, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100412102000016685.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Пизьмы (притока Водлы)
Реки Каргопольского района
Реки Пудожского района